László Nagy kan syfta på följande personer:

 László Nagy (scouting) (1921–2009), generalsekreterare för scouternas världsorganisation
 László Nagy (författare) (1925–1978), ungersk författare
 László Nagy (handbollsspelare) (f. 1981), ungersk handbollsspelare
 László Nagy (fotbollsspelare) (f. 1949), ungersk fotbollsspelare